Појам Тојота може да се односи на:
 Тојота (Аичи), град је у Јапану у префектури Аичи
 Тојота (Јамагучи)
 Тојота (компанија), јапански произвођач аутомобила
 Тојота Ф1
 Тојота куп